Inn steht für:
 Inn, rechter Nebenfluss der Donau
 Bezirk Inn, Bezirk im Kanton Graubünden
 Gasthof im englischsprachigen Raum
 Inn, Frachtschiff des Norddeutschen Lloyd, 1929–36 unter dem Namen Abana auf See

Orte:
 Inn (Gemeinde Fraham), Ortschaft von Fraham, Bezirk Eferding, Oberösterreich
 Inn (Gemeinde Meggenhofen), Ortschaft von Meggenhofen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Inn (Gemeinde Pichl), Ortschaft von Pichl bei Wels, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich

Inn ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Wilhelm Georg zu Inn- und Knyphausen (1784–1860), deutscher Adliger, Kommunalpolitiker, königlich hannoverscher Beamter, Kammerherr, Schatzrat und Diplomat
 Frank Inn (1916–2002), US-amerikanischer Tiertrainer

inn steht für:
 Isinai (ISO-639-3-Code), Nord-Luzon-Sprache in Nueva Vizcaya, Hauptinsel Luzon, Philippinen

INN steht für:
 InterNetNews, eine Referenzimplementation eines Newsservers, die vom Internet Systems Consortium (ISC) bereitgestellt wird
 Internationaler Freiname (International Nonproprietary Name), weltweit gültiger Name eines Arzneistoffes vergeben von der Weltgesundheitsorganisation
 INN (Steuernummer) in Russland
 Flughafen Innsbruck (IATA-Code), österreichischer Flughafen

InN steht für:
 Indiumnitrid, anorganische chemische Verbindung

Siehe auch:
 Innbach

Abkürzung